Andonía Kókotu (; 1971 –) görög nemzetközi női labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása nemzetközi (politikatudományi) elemző.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1986-ban az Agrino Labdarúgó-szövetség körzetében tette le, majd asszisztensként és játékvezetőként kezdte szolgálatát. Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján a Protáthlima Marfín Laikí játékvezetője. A küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Görög labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

Női labdarúgó-világbajnokság

U19-es női labdarúgó-világbajnokság
Thaiföld rendezte a 2., a 2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB bíróként vezetett.

2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokság

Sportvezetőként
Aktív pályafutását befejezve a FIFA/UEFA JB ellenőre.

Források 

Görög labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek
Görög nők